Тридесет седма сезона Светског купа у алпском скијању почела је у октобру 2002. у Зелдену у Аустрији а завршена је марта 2003. у Лилехамеру у Норвешкој.

Укупни победници били су Штефан Еберхартер из Аустрије и Јаница Костелић из Хрватске.

Од 2. до 16. фебруара 2003. одржано је Светско првенство у алпском скијању у Санкт Морицу у Швајцарској.

Распоред такмичења

Легенда

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Комбинација

Поредак – Куп нација

Укупно 

Коначни поредак после 70 трка.

Мушкарци 

Коначни поредак после 37 трка.

Жене 

Коначни поредак после 33 трке.

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 2002.
Алпско скијање у 2003.